Nowy cmentarz żydowski w Łabiszynie
 Stary cmentarz żydowski w Łabiszynie